Zacatecas se poate referi la

 Zacatecas (populație), una din multele populații native ale Mezoamericii, al cărui nume a fost ulterior folosit pentru alte denominalizări 
 Zacatecas (stat Mexic), unul din cele 31 de entități federale constituente ale statului federal al Mexicului
 Zacatecas, Zacatecas, capitala statului omonim, oraș fondat în 1534 
 Zacatecas (marș), cântec solemn foarte bine cunoscut, având statutul de imn neoficial al Mexicului

Nume proprii